Blue Velvet (Nederlandse band), een Nederlandse rock-'n-rollband uit Volendam
 Blue Velvet (Belgische band), een Waalse pop-, folk- en elektronicaband uit Luik
 Blue Velvet (metalband), een metalband die onder meer in 1993 in Duitsland heeft opgetreden
 Blue Velvet (duo), Japans muziekduo bestaande uit Ayana en Shūichi Aoki
 Blue Velvet (film), een Amerikaanse film uit 1986
 Blue Velvet (soundtrack), soundtrack van de gelijknamige film uit 1986
 Blue Velvet (Wayne & Morris), een lied uit 1950 dat door meerdere artiesten werd gezongen en werd geschreven door Bernie Wayne en Lee Morris
 Blue Velvet (Shizuka Kudō), een lied uit 1997 van Shizuka Kudō
 Blue Velvet (Bobby Vinton), een muziekalbum van Bobby Vinton uit 1963